Golzow – comune del Brandeburgo (circondario di Potsdam-Mittelmark).
Golzow – comune del Brandeburgo (circondario del Märkisch-Oderland)
 Golzow – frazione del comune di Chorin (Brandeburgo)